Лотта — многозначное слово:

 Лотта () — река в Мурманской области и Финляндии.
 Лотта — автомобильная дорога Мурманск — граница Финляндии.
 Лотта — пункт перехода Государственной границы РФ (в сторону Финляндии) на территории Мурманской области.
 Лотта — уменьшительная форма имени Шарлотта

См. также 
 Лота (значения)
 Лотта Свярд — женская военизированная организация в Финляндии, существовавшая в период с 1919 по 1944 год.

Примечания